Go Straight – film muto statunitense del 1921 diretto da William Worthington
La brigantessa (Go Straight) – film muto statunitense del 1925 diretto da Frank O'Connor